Sauko kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sauko, Björneborg, Satakunta, 
 Mustakarta och Sauko, Nystad, Egentliga Finland, 
 Sauko, Korpo, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar